Dawlātābād es el nombre de dos ciudades de Afganistán:

 Dawlātābād, en la provincia de Balj.
 Dawlātābād, en la provincia de Faryah.